Moldavië (land), (1991-heden) een republiek in Zuidoost-Europa
Vorstendom Moldavië, (1359-1861) een middeleeuwse staat
Moldavië (Roemenië), de Roemeense landstreek 
Moldavische Socialistische Sovjetrepubliek (1940-1991) binnen de Sovjet-Unie
Moldavische ASSR (1924-1940) binnen de Oekraïense SSR
Moldova (rivier), een rivier in Roemenië
Moldova (Lüganuse), een plaats in de Estlandse gemeente Lüganuse
Moldava (okres Teplice), een gemeente in Tsjechië